La Carta Paleontológica es un documento legal autonómico en España que marca diferentes yacimientos como patrimonios paleontológios de la humanidad. En ella se documentan no solo yacimientos, sino toda la información al respecto; se puede ver actualizada a sugerencia de trabajadores de campo e investigadores. La Carta Paleontológica de Madrid se creó en el año 2000 en colaboración con la Consejería de Educación.

Bibliografía 
Naturaleza de la Comunidad de Madrid
Paleontología
Yacimientos paleontológicos de España